Galerija Matice hrvatske djeluje pri Središnjici Matice hrvatske od 1995. godine i već 19. godinu zaredom prikazuje radove mladih i perspektivnih likovnih umjetnika.

Savjet galerije čine Vanja Babić, Neva Lukić, Feđa Gavrilović, Željko Marciuš, Rašeljka Boras, Enes Quien, dok je sadašnji voditelj galerije Vanja Babić.

Izvori 
http://www.matica.hr/omatici/ 

http://www.matica.hr/zbivanja/galerija

Matica hrvatska